

Lokalizacje

Austria 
 Els – miejscowość

Niemcy 
 Els – rzeka, dopływ Streu

Osoby 
 Ernie Els – południowoafrykański golfista

Inne 
 Els – imię żeńskie
 els – członek organizacji Eleusis

Zobacz też 
 ELS